Michael Garrett může být:

 Michael Garrett (skladatel) (* 1944), britský hudební skladatel
 Michael Garrett (astronom) (* 1964), skotský atronom